Кеннет Раймонд Ходж (; род. 25 июня 1944, Бирмингем) — британский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» (1970, 1972), трёхкратный участник матчей всех звёзд НХЛ.

Игровая карьера 
Начал карьеру в команде «Сент-Катаринс Блэкхоукс», за которую отыграл три сезона; по итогам сезона 1964/65 заработал 123 очка (60+63), получив приз Эдди Пауэрс Мемориал Трофи, как лучший бомбардир лиги Онтарио и войдя по итогам сезона в Первую команду звёзд.

По окончании сезона продолжил карьеру в «Чикаго Блэкхоукс», за который отыграл два сезона, не являясь в команде ключевым игроком. По окончании сезона 1966/67 был обменян вместе с Филом Эспозито и Фредом Стэнфилдом в «Бостон Брюинз», где он стал одним из результативных игроков, трижды входя в пятёрку лучших бомбардиров лиги, также Ходж набирал более 100 очков за сезон по итогам сезонов 1970/71 и 1973\74, а также выигрывал в составе «Брюинз» дважды Кубок Стэнли в 1970 и 1972 годах. 

В ноябре 1976 года был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс», где отыграл полный сезон и начало следующего, в дальнейшем два сезона играя за фарм-клубы, завершив карьеру в «Бинтгепмтон Дастерс» по окончании сезона 1979/80.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Великобритании
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Сент-Катаринс Типис»
Игроки «Баффало Байзонс» (хоккей, 1940—1970)
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Нью-Хэвен Найтхоукс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ